Gere steht für:
 Gère, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhone

Personen:
 Ashlyn Gere (* 1959), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gyula Gere (1912–1984), ungarischer Radrennfahrer
 Mihai Gere (1919–1997), rumänischer Politiker (PCR)
 Olga Gere-Pulić (* 1942), jugoslawische Hochspringerin
 Richard Gere (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ger
 Gear
 Geer
 Gehr
 Gehre
 Gier
 Gère
 Gereh